La Qazaqstan Superkubogy 2023 è stata la sedicesima edizione della Supercoppa kazaka di calcio, svoltasi all'Astana Arena di Astana tra , vincitore del campionato, e , vincitore della coppa nazionale.

L' ha battuto l' col punteggio di 2-1, aggiudicandosi il trofeo per la sesta volta nella sua storia.

Tabellino

Formazioni

Note

Voci correlate 
 Qazaqstan Prem'er Ligasy 2022
 Qazaqstan Kubogy 2022

Calcio nel 2023
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive a Nur-Sultan